Rhaconotus chinensis (Belokobylskij & Chen), een schildwesp
 Rhaconotus chinensis (Chen & Shi), een schildwesp

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing